Voor de provincieraadsverkiezingen werd het kiesarrondissement Dendermonde-Sint-Niklaas opgericht door het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 2011. Het was daarin de bedoeling voor de provincieraadsverkiezingen de kieskringen uit te breiden om een meer representatieve verdeling te krijgen over de deelnemende politieke partijen.

Voor de Kamerverkiezingen bestond het kiesarrondissement Dendermonde-Sint-Niklaas van 1995 tot 2003.

Structuur 

Het kiesarrondissement Dendermonde-Sint-Niklaas maakt deel uit van de provincie Oost-Vlaanderen en omvat de arrondissementen Dendermonde en Sint-Niklaas.

Het is opgesplitst in twee provinciedistricten: Dendermonde en Sint-Niklaas.

Voor de provincieraadsverkiezingen van 2012 werden aan dit kiesarrondissement 22 zetels toegewezen van de 72 die in deze provincie beschikbaar zijn. Voorheen waren dat er 11 voor het arrondissement Dendermonde en 14 voor het arrondissement Sint-Niklaas van de 84 voor de hele provincie.

Verkiezingsresultaten

Federale Verkiezingen

Kamer van volksvertegenwoordigers 
Tot en met 1991 werden voor de Federale Kamer zetels toegekend op het niveau van het arrondissement. De resultaten tot 1991 zijn dan ook opgesplitst over de twee arrondissementen Dendermonde en Sint-Niklaas. Voor de resultaten van 1995 en 1999 geldt dat tengevolge de kieshervorming van 1993 beide arrondissementen werden samengevoegd tot het kiesarrondissement Dendermonde-Sint-Niklaas. Vanaf 2003 werden de federale en Vlaamse verkiezingen gehouden op niveau van de kieskring Oost-Vlaanderen (zie daar).

Verkiezingsresultaten van 1894 tot 1991: Arrondissement Dendermonde

(*)1898: Anderen (36,83%) / 1900: Onafhankelijken (6,29%) / 1908: Onafhankelijken (0,48%), Anderen (1,63%) / 1919: Rennaissance Nationale (2,03%) / 1921: Comm. de Justice (1,65%) /

(*)1961: Nationale Partij (0,56%) /

Verkiezingsresultaten van 1894 tot 1991: Arrondissement Sint-Niklaas

(*)1900: Onafhankelijken (1,21%) / 1904: Onafhankelijken (6,46%) / 1908: Anderen (0,84%) / 1919: Anderen (1,48%) / 1921: Gemeentebelangen 1 (1,20%), Gemeentebelangen 2 (0,72%) /

(*)1936: Diss. Vlaams-nationalisten (0,59%) / 1946: UDB (1,58%), Onafhankelijken (0,32%) / 
 (*)1981: Udrt/RA (0,92%) / 1991: B.E.B.  (0,34%) /

Verkiezingsresultaten van 1995 tot 1999: Kiesarrondissement Sint-Niklaas-Dendermonde
 (*)1995: W.O.W.  (0,73%), VVP (0,29%), B.E.B.  (0,2%), D.S.A. (0,2%), N.W.P.  (0,15%) / 1999: W.O.W.  (0,38%), PNPb  (0,23%) /  

Dendermonde-Sint-Niklaas